My World kan syfta på:

 My World (album av Avril Lavigne) – ett album av Avril Lavigne
 My World (album av Emilia Rydberg) – ett album av Emilia Rydberg
 My Worlds – ett album av Justin Bieber  
 My World (EP) – en EP av Justin Bieber 
 My World 2.0 – ett album av Justin Bieber 
myWorld - ett lojalitetsföretag

Referenser